Пиатра има више значења:

 Пиатра (Чофранђени), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Пиатра (Стоенешти), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Пиатра (Брадулец), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Пиатра (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Пиатра (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Пиатра (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Пиатра (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Пиатра (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Пиатра (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Пиатра (Кокораштиј-Колц), насеље у округу Прахова у Румунији
 Пиатра (Провица де Жос), насеље у округу Прахова у Румунији
 Пиатра (Дражна де Сус), насеље у округу Прахова у Румунији
 Пиатра (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Општина Пиатра (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији